Bhabha ist der Familienname folgender Personen:

 Huma Bhabha (* 1962), pakistanisch-amerikanische Bildhauerin, Zeichnerin und Fotografin
 Satya Bhabha (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Baba
 Bhabha-Streuung